Parco delle Orobie
 Parco delle Orobie Valtellinesi
 Parco delle Orobie Bergamasche